Филиури () — река в Греции, во Фракии, в периферии Восточная Македония и Фракия. Берёт исток в горах Родопы у государственной границы с Болгарией, у болгарского села Черничево и греческого села . Течёт на юго-запад. Впадает в бухту Аникто Эгейского моря (Фракийского моря), северо-западнее устья реки Марица (Эврос) и северо-восточнее устья реки Места (Нестос), юго-западнее деревни .

В древности называлась Лис (Лисс, , ). Восточнее находился древний город , колония тасосцев. По Геродоту в реке не хватило воды для войска Ксеркса I во время греко-персидской войны (480—479 до н. э.), она иссякла и Ксеркс I с войском пересёк её по высохшему руслу.

Протекает мимо деревень  (Схинья), , , Сапе, Мистакас, Дилина, Скалома, Дармени, , ,  ( и ).

У города Сапе пересекает автомагистраль Эгнатия (римскую Эгнатиеву дорогу, Европейский маршрут E90).

Примечания

Литература 
 

Реки Греции
Реки, впадающие в Эгейское море
Родопи